Klotter kan syfta på:

 Klotter – olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera
 Klotter (radar) – en typ av störning, som kan dölja efterspanade mål med svaga ekon
 Klotterlav – en lavart

Se även
 Graffiti